En filosofia, dades provinents del món empíric mitjançant els sentits. Vegeu experiència.
Conjunt de saber pràctic, lligat a l'experimentació i repetició.
Coneixements professionals adquirits per la pràctica.
Edat, fets viscuts que ensenyen a comportar-se davant fets futurs.
Esdeveniment remarcable en l'existència personal.
Experiència (jocs de rol), nivells que puja un personatge